Planie steht für:
 eine technisch bearbeitete Oberfläche einer Bodenschicht mit festgelegten Eigenschaften, siehe Planum
 freie Fläche nach der Niederlegung einer Stadtbefestigung oder Platzfläche vor einem Gebäude, siehe Esplanade